Miejscowości w USA:
 Shafter – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
Gminy w USA:
 Shafter (ang. Shafter Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette